

Toponyme 
 Hofstade est une section de la commune belge de Zemst
 Hofstade est une section de la ville belge d'Alost

Homonymie de localités

de:Aalst#Hofstade